Miejscowości w Polsce
 Zabród – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Goleniów
 Zabród – część miasta Rajgród
 Zabród – część wsi Mościska Duże w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Radoszyce

 Inne
 Zabród – wieś na Ukrainie w rejonie żółkiewskim należącym do obwodu lwowskiego